Вторая лига Чехии по футболу 2003/2004 — Одиннадцатый сезон первенства Второй лиги. В турнире принимали участие 16 клубов. Путёвку в Первую лигу завоевали «Млада-Болеслав» и «Дрновице».

Турнирная таблица

Пояснения к таблице

Ссылки 
 Сезон 2003/04 на сайте livesport.cz 

2003/2004
Спорт в Чехии в 2003 году
Спорт в Чехии в 2004 году